Il Colli Bolognesi Barbera Monte San Pietro è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso carico tendente al violaceo
odore: vinoso, caratteristico
sapore: secco, asciutto, armonico, pieno, morbido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera